Simona Halep era la campionessa in carica, ma ha scelto di non partecipare in questa edizione.

In finale Barbora Krejčíková ha sconfitto Tereza Martincová con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Petra Kvitová (primo turno)
  Barbora Krejčíková (campionessa)
  Markéta Vondroušová (ritirata)
  Marie Bouzková (primo turno)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

  Hsieh Su-wei (ritirata)
  Nina Stojanović (secondo turno)
  Tereza Martincová (finale)
  Greet Minnen (semifinale)

Wildcard 

  Lucie Havlíčková (primo turno)
  Viktória Kužmová (quarti di finale)

  Samantha Stosur (primo turno)

Qualificate 

  Jodie Burrage (primo turno)
  Asia Muhammad (secondo turno)
  Isabella Šinikova (primo turno)

  Naiktha Bains (primo turno) 
  Rebecca Šramková (secondo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)

Lucky loser 

  Anastasija Gasanova (secondo turno)
  Liang En-shuo (secondo turno)

  Conny Perrin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 2021